3. HNL – Istok, sezona 2012./13.

Izvori 

2012-13 istok
3-istok